Козенице или Козеницы () — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Козеницкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 10,45 км². Население — 19 605 человек (на 2006 год).

История

Известные уроженцы 
 Свенцицкий, Юлиан Адольф (1850—1932) — польский писатель, поэт, переводчик, историк литературы.

Фотографии

Ссылки 

 Официальная страница города

Города Мазовецкого воеводства